

Cinema 
 Busted  – film del 1997 diretto da Corey Feldman

Musica 
 Busted  – gruppo musicale punk-rock britannico
 Busted  – album dei Cheap Trick del 1990
 Busted – singolo di Joanne Accom del 2001
 Busted  – album dei Busted del 2002
 Busted  – brano musicale di Johnny Cash del 1962

Letteratura 
 Busted  – eBook del 2013 scritto da Karin Slaughter